Питон је род неотровних змија.

Питон или Пајтон може да се односи и на:
 Питон (митологија)
 Питон (дијадох), македонски војсковођа
 Питон (Виљануева), насеље у Мексику
 Питон (Падова), насеље у Италији
 Пајтон (програмски језик)